Иса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 52,03 км². Население — 1262 человек (на 2020 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de Estadística de Navarra
 Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra
 Sistema de Información Territorial de Navarra
 Toponimia Oficial de Navarra 

Муниципалитеты Наварры